Die Ostsee steht für:
 Ostsee, ein Binnenmeer in Europa
 Ostsee (Schiff), ein Schiff

Der Ostsee steht für:
 Cottbuser Ostsee, ein geplanter Tagebau-See bei Cottbus